Cabaços (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Cabaços (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima